

Geografia 
Regno Unito
 Merrifield – villaggio del Devon (Inghilterra)
Stati Uniti d'America
 Merrifield – census-designated place della contea di Fairfax, nella Virginia
 Merrifield – comunità non incorporata del Minnesota

Persone 
 Charles Watkins Merrifield – matematico britannico
 Elmer Merrifield Keith – inventore e scrittore statunitense
 Ralph Merrifield – archeologo inglese
 Robert Bruce Merrifield – biochimico statunitense
 Whit Merrifield – giocatore di baseball statunitense